Mircea Axente ist der Name folgender Personen:

* Mircea Axente (Fußballspieler, 1944) (* 1944), rumänischer Fußballspieler 
 Mircea Axente (Fußballspieler, 1987) (Mircea Ionuț Axente; * 1987), rumänischer Fußballspieler